Safjanov [safjánov] ima več pomenov.

Osebnosti 
Priimek več osebnosti ().
 Viktor Viktorovič Safjanov (*1961), ruski general in državnik, župan mesta Orjol.
 Inokentij Georgijevič Safjanov (1873—1953), ruski revolucionar.

Kraji 
 Safjanov, aul v Hakasiji.